«Luis Molina» - conjunto del nombre propio Luis y el apellido Molina - puede referirse a:

Personajes 
 Luis Molina (s.XIX), político argentino, gobernador de la provincia de Mendoza.
 Luis Arnaldo Molina, futbolista peruano.
 Luis Molina, músico español.
 Luis Molina, militar guatemalteco - vicepresidente de Guatemala (1900-1903).
Luis Molina Arles, abogado y político peruano.
 Luis Molina Bedoya (s.XIX), diplomático guatemalteco.
 Luis Molina Casanova, director, guionista y productor de cine puertorriqueño.
 Luis Manuel Molina, músico cubano.
 Luis Molina Sánchez, pintor español.
 Luis de Molina (s.XVI), sacerdote jesuita y teólogo español.
 Luis Enrique Molina, jugador de rubgy argentino.

Nombre compuesto José Luis Molina

 José Luis Molina (s.XIX), gaucho y montonero argentino.
 José Luis Molina Porras (19??-), futbolista mexicano.
 José Luis Molina Quesada, político costarricense.